Đồng bezeichnet mehrere Währungen in der Geschichte Vietnams:

 Vietnamesischer Đồng, Währung Vietnams seit 1978
 Nordvietnamesischer Đồng, Währung Nordvietnams 1946–1978
 Südvietnamesischer Đồng, Währung Südvietnams 1953–1975
 Befreiungs-Đồng, Währung Südvietnams 1975–1978